David Samuel (1869–1943) – walijski rugbysta
 David B. Samuel (1874–1937) – amerykański polityk z Luizjany
 David Samuel (1922–2014) – brytyjsko-izraelski arystokrata, 3. wicehrabia Samuel